Acalia intermedia är en sjöstjärneart som beskrevs av Gray 1840. Acalia intermedia ingår i släktet Acalia och familjen Ophidiasteridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
intermedia